Рејф Натанијел Твислтон-Викам-Фајнс (, IPA: /; 22. децембар 1962) је британски глумац, редитељ и продуцент.

У септембру 2017. године Фајнс је постао почасни држављанин Републике Србије.

Филмографија 

|-
| 1990. || Опасан човек: Лоренс после Арабије||-{A Dangerous Man: Lawrence After Arabia}- || Томас Едвард Лоренс ||
|-
| 1992. || Оркански висови || -{Emily Brontë's Wuthering Heights}- || Хитклиф||
|-
| 1993. || Беба из Мејкона || -{The Baby of Macon}- || Епископов син ||
|-
| 1993. || Шиндлерова листа || -{Schindler's List}- || Амон Гет ||
|-
| 1994. || Квиз || -{Quiz Show}- || Чарлс ван Дорен ||
|-
| 1995. || Чудни дани || -{Strange Days}- || Лени Ниро||
|-
| 1996. || Енглески пацијент || -{The English Patient}- || Гроф Ласло де Алмаши ||
|-
| 1997. || Оскар и Лусинда|| -{Oscar and Lucinda}- || Оскар Хопкинс||
|-
| 1998. || Осветници || -{The Avengers}- || Џон Стид ||
|-
| 1998. || Принц Египта || -{The Prince of Egypt}- || Рамзес II ||
|-
| 1999. || Сунце || -{Sunshine}- || Игнац Зоненшајн/Адам Сорс/Иван Сорс ||
|-
| 1999. || Оњегин || -{Onegin}- || Евгеније Оњегин||такође извршни продуцент
|-
| 1999. || Крај једне љубавне приче || -{The End of the Affair}- || Морис Бендрикс ||
|-
| 2000. || Чудотворац || -{The Miracle Maker}- || Исус Христ ||
|-
| 2002. || Спајдер|| -{Spider}- || Спајдер||
|-
| 2002. || Коцкар|| -{The Good Thief}- || Тони Ејнџел||
|-
| 2002. || Црвени змај || -{Red Dragon}- || Франсис Долархајд||
|-
| 2002. || Собарица и сенатор || -{Maid in Manhattan}- || Кристофер Маршал ||
|-
| 2005. || Срећа у малим дозама || -{The Chumscrubber}- || Мајкл Ебс||
|-
| 2005. || Хромофобија || -{Chromophobia}- || Стивен Талок||
|-
| 2005. || Брижни баштован ||-{The Constant Gardener}- || Џастин Квејл||
|-
| 2005. || Волас и Громит: Проклетство зекодлака ||-{Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit}- || Виктор Квотермејн||
|-
| 2005. || Бела грофица|| -{The White Countess}- || Тод Џексон|| 
|-
| 2010. || Џејм || -{Skyfall}- ||М||
|-
| 2010. || Џејм || -{Skyfall}- ||М||
|-
| 2005. || Хари Потер и ватрени пехар || -{Harry Potter and the Goblet of Fire}- || Лорд Волдемор ||
|-
| 2006. || Земља слепих || -{Land of the Blind}- || Џо||
|-
| 2007. || Хари Потер и Ред феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}- || Лорд Волдемор||
|-
| 2007. || Бернард и Дорис || -{Bernard and Doris}- || Бернард Лаферти||ТВ филм
|-
| 2008. || У Брижу|| -{In Bruges}- || Хари Вотерс||
|-
| 2008. || Војвоткиња || -{The Duchess}- || Вилијам Кевендиш||
|-
| 2008. || Читач || -{The Reader}- || Михаел Берг||
|-
| 2008. || Катанац за бол|| -{The Hurt Locker}- || лидер||
|-
| 2010. || Хари Потер и Полукрвни Принц || -{Harry Potter and the Half Blood Prince}- ||Лорд Волдемор||
|-
| 2010. || Млади на раскршћу || -{Cemetery Junction}- ||гдин Кендрик||
|-
| 2010. || Борба титана || -{Clash of the Titans}- || Хад||
|-
| 2010. || Дадиља Макфи и велики прасак || -{Nanny McPhee and the Big Bang}- ||Лорд Греј||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}- ||Лорд Волдемор||
|-
| 2010. || Најлуђи сан || -{The Wildest Dream}- ||Џорџ Малори||
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- ||Лорд Волдемор||
|-
| 2011. || Осма страна || -{Page Eight}- ||Алек Бизли||ТВ филм
|-
| 2011. || Кориолан || -{Coriolanus}- || Гај Марције Кориолан||такође редитељ
|-
| 2012. || Гнев титана || -{Wrath of the Titans}- || Хад||
|-
| 2012. || Скајфол || -{Skyfall}- ||Гарет Малори / М||
|-
| 2012. || Велика очекивања || -{Great Expectations}- ||Магвич||
|-
| 2013. || Невидљива жена || -{The Invisible Woman}- ||Чарлс Дикенс||такође редитељ
|-
| 2014. || Гранд Будапест хотел || -{The Grand Budapest Hotel}- ||гдин Густав Х.||
|-
| 2014. || Туркс и Кајкос || -{Turks & Caicos}- ||Алек Бизли||ТВ филм
|-
| 2014. || Со на бојном пољу || -{Salting the Battlefield}- ||Алек Бизли||ТВ филм
|-
| 2014. || Две жене || -{Two Women}- ||М.А. Ракитин||
|-
| 2015. || Спектра || -{Spectre}- ||М||
|-
| 2016. || Живео Цезар || -{Hail, Caesar!}- || ||
|-
| 2016. || Кубо и две жице || -{Kubo and the Two Strings}- || ||
|-
| 2017. || Лего Бетмен || -{The Lego Batman Movie}- || Алфред Пениворт || глас
|-
| 2019. || Лего филм 2 || -{The Lego Movie 2: The Second Part}- || Алфред Пениворт || глас
|- 
| 2021. || Није време за умирање || -{No Time to Die}- ||М||
|-
| 2021. || Кингсман: Почетак || -{The King's Man}- || војвода Орландо Оксфорд || 
|-
| 2022. || Хари Потер 20. годишњица: Повратак у Хогвортс || -{Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts}- || самог себе || специјал окупљања
|-
| 2022. || Мени || -{The Menu}- || Словик || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Играм, певам, скачем, к’о од мајке рођен („Политика“, 10. септембар 2015)

Рођени 1962.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду
Натурализовани држављани Србије
Носиоци Карађорђеве звезде